Ко́рані () — поширене угорське прізвище. Також можливі менш коректні варіанти транскрипції — «Кораньї» і «Кораній». Угорська форма німецького прізвища Kornfeld, що означає «кукурудзяне поле».

Персоналії 
 Лайош Корані (1907—1981) — угорський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Шандор Корані (1866—1944) — угорський медик.

Примітки 

Угорські прізвища